Arché peut désigner :
 l'arché (ou arkhè), le début ou premier principe du monde dans l'ancienne philosophie grecque ;
 , une Muse dans la mythologie grecque ;
 Arché, satellite naturel de Jupiter nommé d'après la Muse ;
 Arché, un centre de recherche en philosophie à l'Université de St Andrews, en Écosse (Royaume-Uni).